Eduardo Farnésio (em italiano Odoardo Farnese) (Colorno, 12 de Agosto de 1666 – Parma, 12 de setembro de 1693) foi o filho mais velho e herdeiro de Rainúncio II Farnésio, duque de Parma e Piacenza. Foi príncipe herdeiro desde o seu nascimento até à sua morte, uma vez que faleceu antes de seu pai e, por isso, nunca chegou a reinar. Apesar disso, é muitas vezes designado como Eduardo II Farnésio (Odoardo II) como forma de distingui-lo do seu avô, o duque Eduardo I Farnésio.

Foi o pai da célebre rainha consorte de Espanha Isabel Farnésio.

Biografia
Eduardo nasceu no Palácio de Colorno, em Colorno, nos arredores da cidade de Parma e, sua mãe, Isabel d'Este (1635–1666), morreu apenas doze dias depois de o ter dado à luz. Teve apenas uma irmã do mesmo pai e mãe, Margarida Farnésio (Margherita Farnese), Duquesa consorte de Módena, casada com Francisco II de Módena.

O seu pai fora previamente casado com Margarida Violante de Saboia, prima co-irmã de Luís XIV, mas o casamento não teve geração. O pai casara, então, em segundas núpcias, com sua mãe filha de Francisco I de Módena e de Maria Catarina Farnésio. Os seus pais eram primos co-irmãos.

Eduardo casou com Doroteia Sofia de Neuburgo, primeiro por procuração em 3 de Abril de 1690 e, depois, na Catedral de Parma, em 17 de Maio de 1690. Era filha do bem conhecido Filipe Guilherme, Eleitor Palatino. O casamento foi o primeiro entre um príncipe italiano e uma princesa alemã e, Doroteia Sofia proporcionou aos Farnésio um apreciável dote.

Eduardo morreu antes de seu pai e nunca chegou a reinar. A sua viúva voltou a casar com o seu meio-irmão, Francisco Farnésio em 8 de dezembro de 1695, que se tornou duque quando o pai morreu em 1694.

Descendência
 Alexandre Inácio Farnésio (Alessandro Ignazio Farnese) (6 de dezembro de 1691 - 5 de agosto de 1693);
 Isabel Farnésio (Elisabetta Farnese) (25 de outubro de 1692 - 11 de julho de 1766) que casou com Filipe V de Espanha, com geração.

Ascendência

Títulos e honras
12 de agosto de 1666 - 6 de setembro de 1693: Sua Alteza o Príncipe herdeiro de Parma

Bibliografia
Philip V of Spain: The King Who Reigned Twice, de Henry KAMEN, ISBN 0300087187

Ver também
Ducado de Parma e Piacenza
Família Farnésio

Ligações externas
Genealogia da família Farnésio

Mortos em 1693
Eduardo II
Herdeiros que nunca subiram ao trono